Biografies: 
 Prenom:
 Miró (abat) (segles VIII-IX), fundador i primer abat del monestir de Sureda (Rosselló)
 Miró (escultor) (Elèuteres, Àtica, segles VI-V aC), escultor grec autor del “Discòbol”
 Miró (general) (segles II-I aC), general de Mitridates VI Eupator
 Miró (rei sueu) (? - 583), rei dels sueus (569 -83) 
 Miró I de Barcelona (? - 966), comte de Barcelona, Girona Osona (947-66)
 Miró I de Conflent i I de Rosselló o Miró el Vell (? - 896), comte de Conflent (870-96) i del Rosselló (878-96)
 Miró I d'Urgell, vescomte d'Urgell (953-977)
 Miró II de Cerdanya i I de Besalú (? - 927), comte de Cerdanya (897 - 927) i comte de Besalú (920 -27)
 Miró III de Cerdanya o II de Besalú dit “Bonfill” (~920 - Girona, 984), comte de Cerdanya i de Besalú (968-84) i bisbe de Girona
 Miró de Priene, historiador grec
 Miró de Sició, tirà de Sició
 Miró Eutilius, comte de Rasès (849-850)
 Primer cognom:
 Enric Miró, músic de Tàrrega emigrat a Canadà.
 Adrià Miró Garcia (Alcoi, 1923), escriptor en castellà
 Antoni Miró i Bravo (Alcoi, 1944), pintor i escultor
 Antonio Miró (Sabadell, 1947), dissenyador de moda
 Emili Miró i Fons, (1900-35), casteller
 Fidel Miró i Solanes (El Pla de Cabra, 1910), activista polític i editor en l'exili mexicà
 Francesc Miró i Pomares (Barcelona, 1907), ceramista
 Francesc Miró-Sans i Casacuberta (Barcelona, 1918 -89), president del Futbol Club Barcelona entre 1953 i 1961
 Gabriel Miró (Tortosa, segle XVI), metge
 Gabriel Miró Ferrer (1879 - 1930), escriptor alacantí en llengua castellana
 Gaspar Miró i Lleó (Vilanova i la Geltrú, 1859 - Barcelona, 1930), pintor
 Ignasi Ramon Miró i Manent (Barcelona, 1821 -92), mestre, secretari de la Junta d'Instrucció Pública de Barcelona
 Joan Miró i Ferrà (1893-1983), pintor, escultor i ceramista català
 Joaquim de Miró i Argenter (1849-1914), pintor
 Josep Maria Miró i Llull (Palma, 1937), pintor i poeta
 José Miró Cardona (1902-72), advocat i polític cubà
 Josep Miró i Abella (Barcelona, 1919 - Hermosillo, Cuba, 1897), metge cirurgià
 Pau Miró i Claveguera (Reus 1695 - 1773) empresari reusenc
 Emili de Miró i de Burgues (Reus ? -Saragossa 1861), escriptor i militar reusenc
 Josep de Miró i de Burgues (), cavaller reusenc de l'Orde de Carles III 
 Laureà Miró i Trepat (Barcelona, 1883-1916), polític republicà i diputat a Corts
 Pere Miró i Plans (1927), químic
 Pere Miró i Roig (1954), químic
 Pilar Miró Romero (Madrid, 1940-97), realitzadora de cinema i directora de TVE
 Ramon Miró Folguera (1864-1927), dibuixant humorístic, escultor, dissenyador i cartellista
 Ricardo Miró (Ciutat de Panamà, 1883 - 1940), poeta panameny 
 Rosa Maria Miró i Roig (1960), matemàtica
 Oleguer Miró i Borràs (Manresa, 1849 - 1926), metge i escriptor
 Segon cognom:
 Amadeu Hurtado i Miró, advocat i polític
 Jaume Aiguader i Miró (1882-1943), metge, polític i escriptor
 Joan Ferrer Miró, (1850- 1931), pintor de Vilanova i la Geltrú
 Josep de Miró i Argenter (1851 - 1925), militar, periodista i escriptor catalano-cubà
 Joan Marca Miró (1901-90), polític exiliat
 Artemi Aiguader i Miró (1889-1946), polític, exiliat a Mèxic
 Francesc Mitjans i Miró (1909-2006), arquitecte
 Esteve Rodríguez i Miró (1744-95), militar reusenc i governador de Louisiana
 Entitats: Fundació Joan Miró, entitat artística a Barcelona
 Toponímia:
 Mas Miró, mas propietat del pare d'en Joan Miró al municipi de Mont-roig del Camp
 Mas d'en Peret de Miró, al Segrià
 Mas de Miró (el Catllar), al municipi del Catllar
 Mas de Miró (Mont-ral), al municipi de Mont-ral
 Mas de Pep Miró, a la comarca del Baix Camp
 Palau Miró, de la família ennoblida dels Miró, a Reus, enderrocat el 1973
 Mola de Miró o Mola de la Garumba, elevació de 1142 m dels ports de Morella
 Morro Miró, turó al municipi de la Granja d'Escarp, a la comarca del Segrià